Fougerolles (Indre)
 Fougerolles (Haute-Saône)
ook:
Fougerolles-du-Plessis, Mayenne